Batistiaceae är en familj av svampar. Batistiaceae ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Batistiaceae